Het wereldkampioenschap superbike seizoen 1990 was het derde in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike. Het seizoen telde dertien wedstrijden die telkens door middel van twee races werden verreden. Het seizoen begon op 18 maart op het Circuito Permanente de Jerez in Spanje en eindigde op 18 november op de Manfeild Autocourse in Nieuw-Zeeland.

De Fransman Raymond Roche werd kampioen met acht overwinningen. Honda werd kampioen bij de constructeurs.

Kalender

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Externe link
 Officiële website